Filip den sköne kan avse:
Filip IV, född 1268, död 1314, kung av Frankrike från 1285
Filip I, född 1478, död 1506 kung av Kastilien från 1504